Щукино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области России. Административный центр Щукинской волости.

География 
Деревня расположена в 40 км к северу от города Пустошка.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 323 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района